Dove är ett efternamn.

Personer med namnet
 Alfred Dove, tysk historiker
 Heinrich Dove, tysk meteorolog och fysiker
 Richard Dove, tysk jurist
 Arthur Garfield Dove (1880–1946), US-amerikansk konstnär
 Karl Dove (1863–1922), tysk geograf meteorolog och afrikaforskare 
 Richard Dove (f 1936), professor i litteratur
 Richard Dove (f 1954), Lyriker
 Richard Wilhelm Dove (1833–1907), tysk kyrkorättslärare
 Rita Dove (f 1952), US-Amerikansk skribent och diktare